Big Spring – centro abitato del Texas
Big Spring – comunità non incorporata della contea di Meigs, Tennessee
Big Spring – comunità non incorporata della contea di Carter, Tennessee
Big Spring – città fantasma della contea di Carter, Tennessee
Big Spring – comunità non incorporata del Wisconsin
Big Spring – centro abitato dell'Ohio
Big Spring – centro abitato dell'Illinois
Big Spring Creek – affluente del Conodoguinet Creek, Pennsylvania